Кор. может означать:

 Корейский язык
 Библейское